Quirico – variante del nome Ciriaco
 Quirico e Giulitta – martiri cristiani
 Domenico Quirico – giornalista italiano

Pagine correlate

 San Quirico